Jessica Jones – superbohaterka z wydawnictw Marvel Comics
 Jessica Jones – amerykański serial science-fiction z 2015 roku
 Jessica Jones – amerykańska siatkarka